Karrat bezeichnet:
 Karrat, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Karrat (Insel, Kangeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Karrat (Insel, bei Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Karrat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland